Punitz ist der Name von:

 Punitz (Gemeinde Tobaj), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Tobaj, Burgenland
 Flugplatz Punitz-Güssing im gleichnamigen Ort im Burgenland
 der polnischen Stadt Poniec mit ihrem deutschen Namen